Arcàgato () fu un nome greco diffuso in Sicilia ai tempi della Magna Grecia:

 Arcagato – primogenito di Agatocle di Siracusa
 Arcagato – figlio del precedente
 Arcagato di Libia – fratellastro del primo, figlio di Agatocle e della sua terza moglie Teossena
 Arcagato – medico di origini greche molto noto nell'antica Roma
 Arcagato – secondo il lessico bizantino Suda, questo era in origine il nome di Cecilio di Calacte, retore siceliota